Чемпионат Узбекистана по футзалу 2014/2015 годов начался 20 октября 2014 года, закончился 18 мая 2015 года. В турнире приняли участие 10 команд. Впервые в своей истории чемпионом стал клуб «Алмалык».

Участники

Регулярный чемпионат

Итоговая таблица

Плей-офф

1/4 финала 
 Матчи проводились до двух побед одной из команд

1/2 финала 
 Матчи проводились до двух побед одной из команд

Матч за 3-е место 
 Матчи проводились до двух побед одной из команд

Финал 
 Матчи проводились до трех побед одной из команд

Призёры

Бомбардиры

Ссылки 
 Итоговая таблица чемпионата 2014/15

Чемпионат Узбекистана по мини-футболу
Спорт в Узбекистане в 2014 году
Спорт в Узбекистане в 2015 году
2014 год в мини-футболе
2015 год в мини-футболе